Хрули — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Хрули — деревня в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Хрули — село в Лохвицком районе Полтавской области.